Паперна Антоніна Євгеніївна (1990, Київ) - українська акторка.

Біографія 

Народилась 1 червня 1990 року в Києві в сім'ї акторів Євгена Паперного та Ольги Сумської.

В 18 лет працювала моделлю в Мілані, Афінах. Примала участь в конкурсі "Місс Україна-Всесвіт - 2009", зайняла друге місце.

Первое высшее образование - мистецтвознавець.

В 2011 році поступила в Театральне училище ім. Щукіна (курс Ніни Дворжецької).

Одружена в Володимиром Ягличем, живе у Росії. Вони виховують двох спільних дітей — 5-річну Єву та 3-річного Даню.

Фільмографія 
 Одна ложь на двоих (2018)
 Во имя любви
 Куба (2017)
 Заложники 
 Дедушка (2016) Sergey Chonishvilli
 В зоне доступа любви
 Время любить, драма, мелодрама, 2012, Россия

Посилання 
 
 "Бояться втратити чоловіків"
 Там все прослуховується": Ольга Сумська розповіла про доньку в Росії
 
 Дмитрий Ступка "проехался" по дочери Ольги Сумской, которая живет в россии: помни о своих корнях и родителях!

Українські актори
Народились 1990
Народились 1 червня